C40 steht für:
 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten, ICD-10-Code der Erkrankung; siehe Knochentumor
 Crush 40, eine japanisch-amerikanische Hardrock-Band
 C40 Cities Climate Leadership Group, „Gruppe zur weltweiten Führerschaft im Klimaschutz“, in dem die 40 größten Städte der Welt organisiert sind, gegründet 2005.
 Caldwell 40, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

Fahrzeuge:
 Chrysler C40, PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Fiat C40, italienischer mittlerer Lkw von Fiat Veicoli Industriali
 Volvo C40, PKW-Modell

C-40 steht für:
 Boeing C-40 „Clipper“, eine militärische Version der Boeing 737-700C
 Lockheed C-40 „Electra“, eine militärische Version der Lockheed Modell 12

C.40 steht für:
 Cierva C.40, britischer Tragschrauber von Cierva Autogiro

C40